Luxembourg deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1912 i Stockholm, og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1932 i Los Angeles. Nylig blev det opdaget at Michel Théato, som vandt guld i maraton for Frankrig under Sommer-OL 1900 i Paris, egentlig var fra Luxembourg. Den Internationale Olympiske Komité regner medaljen som vundet af Frankrig, da Luxembourg på dette tidspunktet ikke havde en egen national olympisk komité.

Medaljeoversigt 

1Michel Théato vandt guld i maraton for Frankrig under Sommer-OL 1900 i Paris, men var fra Luxembourg. Den Internationale Olympiske Komité regner medaljen som vundet for Frankrig.

Eksterne henvisninger 
 Luxembourgs OL-statistik  på Sports-reference.com (inkluderer Michel Théatos guld i 1900)

Luxembourg ved sommer-OL
Luxembourg ved vinter-OL
OL